Ві́лсон () — чоловіче особове ім'я.

Відомі носії:
 Вілсон Едуарду (; 1990) — португальський футболіст, нападник.
 Вілсон Паласіос (; 1984) — гондураський футболіст.
 Вілсон Кіпсанг Кіпротіч (; 1982) — кенійський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Вілсон Кіпружут (; 1938) — кенійський легкоатлет, олімпійський медаліст (1964, 1968).
 Вілсон Манафа (; 1994) — португальський футболіст гвінейського походження, захисник.
 Вілсон Орума (; 1976) — нігерійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вілсон Паласіос (; 1984) — гондураський футболіст, півзахисник.
 Вілсон Піацца (; 1943) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Вілсон Сенеме (; 1970) — бразильський футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 2006 року.
 Вілсон Такер (; 1914—2006) — американський письменник, що писав в жанрах наукової фантастики і містики.